Критический реализм — многозначный термин.
 Критический реализм (литература) — направление в литературе.
 Критический реализм (философия) — направление в философии.